Eszmélet, folyóirat
Eszmélet, József Attila verse
Eszmélet (1987), filmsorozat
Eszmélet (2014), film
eszmélet, öntudatosság
 eszmélet, tudat, ellentéte az ájulás és eszméletlenség
 eszmélet, filozófiai fogalom, Henri Bergson eszméletfogalma